Ерыкла — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ерыкла — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Ерыкла — село в Вольском районе Саратовской области.
 Ерыкла — село в Алексеевском районе Татарстана.
 Ерыкла — село в Нурлатском районе Татарстана.
 Ерыкла — село в Кузоватовском районе Ульяновской области.

Реки 
 Ерыкла — река в Саратовской области, приток Калмантая.
 Ерыкла — река в Чувашии, верхний приток Малой Булы.
 Ерыкла — река в Чувашии, нижний приток Малой Булы
 Ерыкла — река в Ульяновской области, приток Большого Черемшана.